Pougny (Ain)
Pougny (Nièvre)